Jack Kross, Surinaams politicus
 Rudi Kross, Surinaams journalist
 Rolinha Kross, Nederlands zangeres
 Tania Kross, Nederlands mezzosopraan
 David Kross, Duits acteur
 Jaan Kross, schrijver uit Estland
 Kris Kross, hiphop groep
 Kayden Kross, actrice
 Erik Kross, producer
 Kross (software)
 Kross-Selle Italia, voormalig wielerploeg